Понте-алле-Граціє () — один з найдавніших мостів через річку Арно у Флоренції.
 Санта-Марія-делле-Граціє () — церква в Бергамо.